Тохтик има више значења:

 Тохтик (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тохтик (Митонтик), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику